Saint-Agnan (Aisne)
Saint-Agnan (Moselle)
Saint-Agnan (Nièvre)
Saint-Agnan (Saône-et-Loire)
Saint-Agnan (Tarn) 
Saint-Agnan (Yonne)
ook: 
Saint-Agnan-de-Cernières, Eure
Saint-Agnan-en-Vercors, Drôme
Saint-Agnan-le-Malherbe, Calvados
Saint-Agnan-sur-Erre, Orne
Saint-Agnan-sur-Sarthe, Orne

gemeenten met de naam Saint-Agnant (doorverwijspagina)
gemeenten met de naam Saint-Aignan (doorverwijspagina)